Мохамад Кадух (4 мая 1993, Ливан) — ливанский футболист, нападающий. Выступал за сборную Ливана.

Клубная карьера 
Мохамад начал свою карьеру футболиста в клубе «Аль-Неджмех». Через два года нападающий уехал в Литву, где подписал контракт с «Судувой». Ему быстро удалось выдвинуться в число игроков основы команды.

В мае 2015 года перешёл в финский клуб «Ильвес», 8 мая он уже дебютировал в составе новой команды во встрече с ВПС.

Карьера в сборной 
Благодаря своим успехам в Литве Кадуха заметили тренеры национальной сборной Ливана. Они стали вызывать его в распоряжении национальной команды. 26 декабря 2013 года он дебютировал за сборную в матче против сборной Иордании.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Ливана
Игроки сборной Ливана по футболу
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Ильвес»
Игроки ФК «Влазния»